Cohors II Delmatarum (bzw. Dalmatarum) ist eine römische Auxiliareinheit und steht für:

 Cohors II Delmatarum (Britannia)
 Cohors II Delmatarum (Dalmatia)